Туба́ Мели́с Тюрк (; 7 сентября 1990, София, Болгария) — турецкая  кино и сериалов, .

Ранние годы 
Туба Мелис Тюрк родилась 7 сентября 1990 года в Софии (Болгария) в семье Метанет Тюрк. Позже семья Тюрк иммигрировала в Турцию. У неё есть азербайджанские корни по отцовской линии.

Карьера 
В 2010 году она сыграла в первом турецком 3D-фильме «Ад 3D». В возрасте 21 года она выиграла конкурс «Лучшая модель Турции 2011». Она выступала в команде знаменитостей в соревновании Survivor 2020.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки